ISO 3166-2:BH — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Бахрейну. Стандарт охватывает 5 мухафаз Бахрейна. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Бахрейна — BH и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды мухафаз Королевства Бахрейн являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BH, присвоенного Бахрейну в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Бахрейна 
Геокоды 5 мухафаз административно-территориального деления Бахрейна.

Геокоды пограничных Бахрейну государств 
 Иран — ISO 3166-2:IR (на севере, на северо-востоке (морская граница)),
 Катар — ISO 3166-2:QA (на востоке, на юго-востоке (морская граница)),
 Саудовская Аравия — ISO 3166-2:SA (на западе, на северо-западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Бахрейна

Ссылки 
 Геокоды Бахрейна 

2:BH